Прасковья Сидоровна Краснобаева (1922 год, село Секисовка) — звеньевая колхоза имени 18 партсъезда Верхубинского района Восточно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Родилась в 1922 году крестьянской семье в селе Секисовка. С 1935 года трудилась рядовой колхозницей в местном колхозе. С 1943 по 1947 года работала комбайнёром. С 1948 года — звеньевая полеводческого звена колхоза имени XVIII партсъезда Верхубинского района.

В 1948 году звено Прасковьи Краснобаевой собрало в среднем по 29,3 центнера пшеницы на участке площадью 20 гектаров. За получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года удостоена звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1963 года до выхода на пенсию трудилась на участке передвижной механизированной колонны треста «Химстрой».

 Награды
 Герой Социалистического Труда (1949)
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовую доблесть» (1944)

Ссылки 
 
 Краснобаева Прасковья Сидоровна, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина